św. Paschalis I (zm. 824) – papież
 św. Paschalis Baylón (1540-1592) – hiszpański franciszkanin

Zobacz też:
 Błogosławiony Paschalis